Agrupación Electoral de Trabajadores, partit polític històric d'Espanya
 Agrupació d'Estudiants Tradicionalistes, associació d'estudiants carlista d'Espanya
 Associació Europea de Tennis, màxim organisme regidor del tennis a Europa
 Associació Europea de Terminologia, organització que acull les entitats dedicades a la terminologia d'Europa
 Administració d'Investigacions Tècniques (del seu nom en francès Administration des Enquêtes Techniques), organisme del Ministeri de Transports de Luxemburg dedicat a la investigació d'accidents
 Associació d'Espectadors de Teatre, associació per al foment del teatre de Reus (Baix Camp)
 Pròrroga (del seu nom en anglès After Extra Time), en diversos esports, temps afegit a un partit per a evitar un empat.
 Aberració esfèrica transversal, variació en la mida d'una imatge virtual per efecte de l'aberració esfèrica
 Alfaetiltriptamina, estimulant psicodèlic de la família de les triptamines